Pyykkö est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1944), professeur et oto-rhino-laryngologue finlandais
Pekka Pyykkö (né en 1941), chimiste et professeur finlandais
 (né en 1955), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois